

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 2 podstawowe
 Długa Wieś – część miasta Lublin
 Długa Wieś – część wsi Domaniewice w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Domaniewice
 Długa Wieś – część wsi Nasiechowice w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów
 Długa Wieś – część wsi Wymysłów w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Kunów
 Długa Wieś – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Dobra 
 Długa Wieś – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec

Zobacz też 
 Długa Wieś Pierwsza, Długa Wieś Druga, Długa Wieś Trzecia